Лопатишки  — топоним:

Беларусь 
 Лопатишки — деревня, Погородненский сельсовет, Вороновский район, Гродненская область
 Лопатишки — деревня, Бастунский сельсовет, Вороновский район, Гродненская область